En Pologne, Trębaczów peut faire référence à :

 Trębaczów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Trębaczów, un village dans la voïvodie de Lublin.
 Trębaczów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.